Wilner är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Greta Wilner (1900–1981), konstnär 
 Olle Wilner (1915–1997), konstnär
 Per Wilner (1874–1946), biblioteksman 
 Torsten Wilner, flera personer
 Torsten Wilner (konstnär) (1886–1927)
 Torsten Wilner (ingenjör) (1899–1977)